Kemper steht für:

 Kemper (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kemper Wurstwaren, deutscher Fleischwarenhersteller
 Kemper County im US-Bundesstaat Mississippi

Orte:
 Kemper, bretonischer Name der Stadt Quimper
 Kemper, ehemalige Bauerschaft im Landkreis Münster (Westfalen), siehe Münster-Kemper
 Kemper (Illinois), Ort im Jersey County

Weitere geografische Objekte:
 Kemper Werth, Landzunge zwischen dem Rhein und der Sieg bei Bonn
 Kemperplatz im Berliner Ortsteil Tiergarten
 Kemper Arena, Multifunktionshalle in Kansas City, Missouri

Siehe auch:
 Bagad Kemper, bretonische Musikgruppe
 Camper
 Kämper